Als Weltmeisterschaft 2020 oder WM 2020 wurden folgende Weltmeisterschaften bezeichnet, die im Jahr 2020 stattfanden oder den Namen tragen und hätten stattfinden sollen:

 Biathlon-Weltmeisterschaften 2020, vom 12. bis 23. Februar in Antholz (Italien)
 Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2020, vom 17. Februar bis 1. März in Altenberg (Deutschland)
 Eishockey-Weltmeisterschaften 2020, abgesagt, in verschiedenen Ländern, u. a. der Schweiz
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2020, abgesagt, vom 16. bis 22. März in Montreal (Kanada)
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2020, vom 5. Juli bis 13. Dezember, in mehreren Ländern, u. a. in Österreich und Deutschland
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2020, vom 1. bis 11. Februar 2021, in Katar
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2020, vom 14. bis 16. Februar in Krasnaja Poljana (Russland)
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2020, vom 19. bis 22. März in Planica (Slowenien) verschoben, vom 11. bis 13. Dezember 
 Tischtennisweltmeisterschaft 2020, abgesagt, vom 27. September bis 4. Oktober in Busan (Südkorea)

Weltmeisterschaften nach Jahr
!